La veine choroïdienne peut désigner :
 La veine choroïdienne inférieure
 La veine choroïdienne supérieure
 La veine choroïdienne inférieure de l’œil
 La veine choroïdienne supérieure de l’œil

choroïdienne